Jeongjong (en ), né en 1357 et mort en 1419 sous le nom dI Bang-gwa (, est le second roi de la Corée de la période Joseon. Il a régné de  au .

Il est le fils et le successeur du fondateur de la dynastie des Joseon, Taejo.

Biographie

Famille

Ascendants

Descendants

Dans la culture populaire 

 Interprété par Nam Seong-sik en 1983 dans la série Foundation of the Kingdom de KBS TV
 Interprété par Lee Young-ho en 1983 dans la série The King of Chudong Palace de MBC.
 Interprété par Tae Min-young entre 1996 et 1998 dans la série Tears of the Dragon de KBS TV.
 Interprété par No Young-gook en 2008 dans la série The Great King, Sejong de KBS TV.
 Interprété par Oh Hee-joon en 2012-2013 dans la série The Great Seer de SBS.
 Interprété par Lee Tae-rim en 2014 dans la série Jeong Do-jeon de KBS1.
 Interprété par Seo Dong-won en 2015-2016 dans la série Six Flying Dragons de SBS.
 Interprété par Kim Myung-soo en 2021 dans la série The King of Tears, Lee Bang-won de KBS1.

Références

Voir aussi 

 Histoire de la Corée
 Liste des monarques de Corée
 Période Joseon

Naissance en Corée
Naissance en juillet 1357
Décès en septembre 1419
Personnalité de la période Joseon
Roi de Corée
Décès à 62 ans
Roi de Joseon
Monarque coréen du XIVe siècle
Monarque coréen du XVe siècle